Marie Louis Henry de Granet-Lacroix de Chabrières (1807-1859), officier français ;
 Auguste Chabrières (1854-1904), industriel français.

 Forêt de Chabrières, massif forestier situé au sud de la ville de Guéret ;
 Cité Scolaire Parc Chabrières à Oullins ;
 Rue Auguste-Chabrières à Paris ;
 Cité Auguste-Chabrières à Paris ;
 Gare de Chabrières à Nice ;
 Aiguilles de Chabrières à Réallon.